

Patronyme 

 Jean-Baptiste Cazet (1827-1918), vicaire apostolique de Madagascar ;
 la famille Cazet, de la Mayenne :
 François Cazet, diplomate ;
 Joseph Cazet de Vautorte, prieur de la Chartreuse Notre-Dame d'Apponay de 1671 à 1691, frère de Louis Cazet, évêque de Vannes ;
 Louis Cazet de Vautorte, évêque de Vannes, religieux français, mort en 1687.